Constantin Angelescu (a volte citato con il cognome Anghelescu) – politico rumeno
 Emil Angelescu – bobbista rumeno
 Eugen Angelescu – chimico rumeno